Ife je lahko:
 Ife - nigerijsko mesto
 Ife - nekdanja država v vzhodni Afriki

Glej tudi 
 Ifa